Христо Наумов Шопов е български актьор.

Биография 
Роден е на 4 януари 1964 г. в София, България. Произлиза от семейство на артисти – Баща му, Наум Шопов, е известен актьор, неговите майка и сестра – Невена Симеонова и Лиза Шопова, а също така и баба, са актриси. Дядо му е основател на театъра в Стара Загора.

През 1987 г. получава висшето си образование във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“.

Участва в номинирания за три награди „Оскар“ филм „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, в ролята на Пилат Понтийски. Известни български филми, в които участва – „Вчера“, „Любовното лято на един льохман“, „Индиански игри“ и „Маргарит и Маргарита“.
„Трафик“, „Славата на България“, „Следвай ме“.

Женен е за актрисата Мариана Станишева. Има дъщеря – Невена от първия си брак и син – Наум от втория.

Награди 
 Най-добър актъор за ролята си на доктор Филип Богатев в „Love.net“ на Филмовия фестивал на Югоизточна Европа (South–East European Film Festival 15.05.2012)
 Най-добър актъор за ролята на Пилат Понтийски в „Страстите Христови“ на Филмовия Фестивал в (Иркутск, Русия, 2004)

Театрални роли 
 "Не е за телефон" /2021/ от Лиза Шопова и Елин Рахнев
 „Верига от думи“ (2019) (Жопди Галсеран)
 „Всяка година по същото време“ (2016) (Бърнард Слейд)
 „Всичко или нищо“ (2017) (Лиза Шопова)
 „Човекът от Земята“ (2014) (Джеръм Биксби) – университетския професор Джон Олдман
 „Скок в леглото“ (1992)
 „Котаракът“ (1992)

Филмография

Като актьор

Като режисьор

Като сценарист

Като продуцент

Източници

Външни препратки 
  
  Христо Шопов в КиноПоиск
  Христо Шопов в Кино-Театр
 www.hristoshopov.com
 „Вчера“ е днес, Под Моста (интервю)

Български актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в София